105-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 28 апреля 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал датчанин Якоб Фульсанг.

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд: 18 команд категории UCI WorldTeam и 7 профессиональных континентальных команд.

Маршрут 
Старт состоялся в Льеже, там же по сравнению с предыдущими годами располагался и финиш ранее находившийся в Анси. Этот перенос отразился и на маршруте который по сравнению с прошлым годом претерпел ряд изменений. Протяжённость дистанции составила после 256 км. Первые 102 километра маршрута пролегали в направлении из Льежа в Бастонь и проходили через подъём Côte de la Rôche en Ardenne. После этого гонщики отправились обратно в Льеж по маршруту, на котором были расположены остальные 10 подъёмов среди которых из-за переноса финиша отсутствовал Côte de Saint-Nicolas (протяжённость 1200 м, средний градиент 8,6%), зато вновь вернулись Côte de Stockeu и Côte de la Haute-Levée.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2019 году
Апрель 2019 года